|-
| 156601 - ||  || 9 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 156602 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156603 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156604 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156605 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156606 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156607 - ||  || 8 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 156608 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156609 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156610 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156611 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156612 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156613 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156614 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156615 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156616 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156617 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156618 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156619 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156620 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156621 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156622 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156623 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156624 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156625 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156626 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156627 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156628 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156629 - || 2002 HC || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156630 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156631 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156632 - ||  || 2 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156633 - ||  || 6 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156634 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156635 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156636 - ||  || 9 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156637 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156638 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156639 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156640 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156641 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156642 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156643 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156644 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156645 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156646 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156647 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156648 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156649 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156650 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156651 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156652 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156653 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156654 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156655 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156656 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156657 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156658 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156659 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156660 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156661 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156662 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156663 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156664 - ||  || 13 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156665 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156666 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156667 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156668 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156669 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156670 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156671 - ||  || 13 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156672 - ||  || 14 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156673 - ||  || 15 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 156674 - ||  || 15 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156675 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156676 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156677 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156678 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156679 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156680 - ||  || 10 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156681 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156682 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156683 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156684 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156685 - ||  || 17 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156686 - ||  || 18 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156687 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156688 - ||  || 18 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156689 - || 2002 LQ || 2 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156690 - ||  || 2 iunie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156691 - ||  || 2 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156692 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156693 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156694 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156695 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156696 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156697 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156698 - ||  || 7 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156699 - ||  || 9 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156700 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-